Rynard est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Philip Bernard Rynard (1897-1980), homme politique canadien en Ontario
Susan Rynard (née en 1961), artiste et cinématographe canadienne

Homonymie de patronyme